Хиераполис (; , Hieropolis, „Свещен град“) може да се отнася за:

 Хиераполис, древногръцки град във Фригия в Мала Азия (днес Турция), над Памуккале
 Хиераполис (Пентаполис), град във фригийския Пентаполис, днешен Koçhisar в Турция
 Хиераполис Кастабала, град в Киликия
 Хиераполис в Кападокия, известен като Комана, днес Сар
 Хиераполис Бамбике (Hierapolis Bambyce or Hierapolis Euphratensis), град близо до Ефрат, днес Manbidsch, Сирия
 Хиераполис на Крит, друго название за Лебена, днешна Лендас

Вижте също 
 Хиераконполис или Некхен, град в Горен Египет